Rödskjorta kan syfta på:

Rödskjorta (USA) – om medlemmar i vita paramilitära grupper i USA:s sydstater från 1875 framåt
 Rödskjorta (Thailand) – anhängare av Demokratiska alliansen mot diktatur, ett regeringskritiskt parti i Thailand